El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1966 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 22 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Cole Field House de College Park, Maryland.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Texas Western, derrotando en la final a la Universidad de Kentucky. Don Haskins, su entrenador, alineó por primera vez en la historia de la competición un quinteto inicial formado exclusivamente por afroamericanos.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Documental sobre la victoria de Texas Western

Baloncesto en 1966
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA